Masi est le nom donné aux îles Fidji à des vêtements cérémoniaux tirés du mûrier à papier auquel est également donné ce nom.

Finance 
 MASI, principal indice boursier de la bourse de Casablanca.

Patronyme 

 Alberto Masi (1992-), footballeur italien ;
 Andrea Masi (1981-), joueur italien de rugby à XV ;
 Barbara Masi (1960-), joueuse de squash italienne ;
 Esala Masi (1974-), footballeur fidjien ;
 Carlo Masi (1979-), pseudonyme d'un acteur italien ;
 Fabio De Masi (1980-), homme politique italiano-allemand ; 
 Francesco De Masi (1930-2005), compositeur de musiques de films et chef d'orchestre italien ;
 Gianluca Masi (1972-),  astronome et astrophysicien italien ;
 Luigi Masi (1814-1872), militaire italien ;
 María Isabel (Masi) (1994-), Actrice de doublage espagnole ;
 Michael Masi (1979-), directeur de course australien.

Toponyme 
 
 Masi, commune italienne de la province de Padoue ;
 Masi, village norvégien de la commune de Kautokeino ;
 Masi Torello, commune italienne de la province de Ferrare.

Autre 
 (21795) Masi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.